Eparchie Gazireh stehet für:
 Eparchie Gazireh (Chaldäer), eine in der heutigen Türkei gelegene chaldäisch-katholische Eparchie mit Sitz in Cizre
 Eparchie Gazireh (Syrer), eine in der heutigen Türkei gelegene syrisch-katholische Eparchie mit Sitz in Cizre